est une expression en anglais qui peut se traduire par « Frissons bon marché », ce qui signifie en français « Plaisirs faciles » et qui se réfère en particulier à :

 Cheap Thrills, le  album de Big Brother and the Holding Company, sorti en 1968 et publié sous le label Columbia Records.

 , le  album de , sorti en 2007 et publié sous le label Shanachie Records. 

 , le  album de Frank Zappa, sorti en 1998 et publié sous le label Rykodisc. 

 , un film de  avec Pat Healy, Sara Paxton, Ethan Embry et David Koechner.

 , single de la chanteuse australienne Sia. La chanson est extraite de l'album This Is Acting.